El Sector de Invivienda, marcado con el código postal 11802, está ubicado entre los siguientes márgenes: Avenida Simón Orozco, Calle Ing. Pedro Bonilla, Calle Prof. Manuel del Cabral, Avenida del Progreso, Calle Amin Abel Hasbun, Calle Central, Calle Roberto Pastoriza y Calle Ercilia Pepin. Dicho sector es parte del Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, país República Dominicana, cuyo Municipio posee una densidad poblacional de 948,885 personas, el nombre de Invivienda deriva de un proyecto concebido e iniciado por el Estado Dominicano en 1982 durante el mandato del Gobierno del Dr. Salvador Jorge Blanco y construido por el Instituto Nacional de la Vivienda INVI.

Dicho sector fue concebido como el proyecto habitacional más grande del país, cuenta con 700 edificios o condominios y cada edificio conviven 16 familias. Exceptuando algunos edificios que cuentan con solo 3 niveles y solo viven 12 familias

Alrededor de Invivienda están los sectores Nuevo Renacer, El Almirante, Invimosa, La Toronja, El Edén, Villa Carmen, Eugenio Maria de Hostos, La Esperanza, Los Trinitarios 2.º, y San Jose de Mendoza. Los residentes de estos sectores coexisten con los habitantes de Invivienda.

En su entorno existen varios parques, destacando su parque Central. Instalaciones deportivas, tiendas de ropa, Iglesias, Supermercados, Restaurantes, Colmados o Bodegas, Colegios, Escuelas Públicas  y Destacamento Policial. Además posee servicio de Transporte Público, en cambio no posee Hospitales en su entorno, no obstante se puede acceder a menos de 10 minutos al Hospital Local El Almirante  y al Centro Médico Integral II 

Principales Personajes

Entre las personalidades destacadas que tuvieron impacto en invivienda, podemos citar al ya fallecido Prof. Simón Enrique Orozco Mateo, en honor al cual se le colocó el nombre a la avenida principal, también al Iinstituto Tecnológico Simón Orozco y en el ámbito político a los Comité Intermedio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La vida de este connotado personaje ha sido abordada en medio de comunicación tales como el Periódico Hoy

El Prof. Máximo Confesor Méndez, luchó incansablemente junto a Simón Orozco por la terminación del proyecto habitacional de Invivienda. Fue el presidente del Comité De Adquirientes Del Proyecto Invivienda Santo Domingo.

Sobre el proyecto se han realizado varias investigaciones sobre su entorno y desarrollo, donde podemos citar el elaborado por estudiantes de comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el cual se destaca sus inicios como proyecto, su paralización y continuación de la construcción del proyecto

Referencias 

Geografía de Santo Domingo